Фёдоровское или Федоровское - топоним.

Населённые пункты

Россия 
Брянская область
 Фёдоровское — село в Рогнединском районе.

Владимирская область
 Фёдоровское — деревня в Александровском районе.
 Фёдоровское — деревня в Киржачском районе.
 Фёдоровское — село в Суздальском районе.
 Фёдоровское — село в Небыловском сельском поселении Юрьев-Польского района.
 Фёдоровское — село в Симском сельском поселении Юрьев-Польского района.

Вологодская область
 Фёдоровское — деревня в Великоустюгском районе.
 Фёдоровское — деревня в Устюженском районе.
 Фёдоровское — деревня в Харовском районе.

Ивановская область
 Фёдоровское — деревня в Ильинском районе.

Калужская область
 Фёдоровское — село в Жуковском районе.

Костромская область
 Фёдоровское — деревня в Костомском сельском округе Галичского района.
 Фёдоровское — деревня в Ореховским сельском округе Галичского района.
 Фёдоровское — деревня в Макарьевском районе.
 Фёдоровское — деревня в Межевском районе.
 Фёдоровское — село в Нерехтском районе.
 Фёдоровское — деревня в Чухломском районе.

Ленинградская область
 Фёдоровское — деревня в Тосненском районе.

Москва
 Фёдоровское — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области).

Московская область
 Фёдоровское — село в Волоколамском районе.
 Федоровское — деревня в Дмитровском районе.
 Фёдоровское — деревня в Луховицком районе.
 Фёдоровское — деревня в Можайском районе.
 Фёдоровское — деревня в Пушкинском районе.
 Фёдоровское — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Фёдоровское — село в Ступинском районе.
 Фёдоровское — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область
 Фёдоровское — деревня в Ветлужском районе.

Псковская область
 Фёдоровское — деревня в Локнянском районе.
 Фёдоровское — деревня в Новосокольническом районе.
 Фёдоровское — деревня в Опочецком районе.
 Фёдоровское — деревня в Островском районе.

Рязанская область
 Фёдоровское — село в Захаровском районе.

Смоленская область
 Фёдоровское — деревня в Вяземском районе.
 Фёдоровское — деревня в Рославльском районе.
 Фёдоровское — деревня в Угранском районе.

Татарстан
 Фёдоровское — село в Кайбицком районе.

Тверская область
 Фёдоровское — деревня в Зубцовском районе.
 Фёдоровское — деревня в Калининском районе.
 Фёдоровское — деревня в Калязинском районе.
 Фёдоровское — деревня в Кашинском районе.
 Фёдоровское — деревня в Конаковском районе.
 Фёдоровское — деревня в Нелидовском районе.
 Фёдоровское — деревня в Сонковском районе.

Ярославская область
 Фёдоровское — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Фёдоровское — деревня в Даниловском районе.
 Фёдоровское — деревня в Пошехонском районе.
 Фёдоровское — деревня в Ростовском районе.
 Фёдоровское — деревня в Назаровской сельской администрации Рыбинского района.
 Фёдоровское — деревня в Шашковской сельской администрации Рыбинского района.
 Фёдоровское — село в Кузнечихинском сельском поселении Ярославского района.
 Фёдоровское — деревня в Туношенском сельском поселении Ярославского района.

Украина 
 Фёдоровское — село в Межевском районе Днепропетровской области.
 Фёдоровское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.

Другое 
 Фёдоровское — железнодорожная платформа на ветке Софрино — Красноармейск Ярославского направления МЖД.
 Фёдоровское — усадьба села Фёдоровское.
 Фёдоровское нефтяное месторождение

См. также 
 Фёдоровская
 Фёдоровский